

Miejscowości

Niemcy 
 Ingerlsben – dzielnica gminy Nesse-Apfelstädt w powiecie Gotha, w kraju związkowym Turyngia
 Ingerlsben – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Przydroże

Osoby 
 Karl Heinrich Ludwig von Ingersleben